Nesomyrmex micheleae — вид мелких муравьёв рода Nesomyrmex (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae.

Распространение 
Оман (Аравийский полуостров, Ближний Восток): Ayn Sahalnoot, Dhofar Governorate. Фуражирующие рабочие были найдены на большом дереве на юге Омана. Мухафаза Дофар — это богатый биоразнообразием регион с многолетними кустарниками, разбросанными между более широкими участками суглинка, гравия и скал и полувечнозеленых лугов.

Описание 
Мелкие муравьи, длина тела около 3 мм. От близких видов отличается по сочетанию следующих признаков: срединный клипеальный киль отчетливый; узел петиоля сверху почти шестиугольный; область перед глазами и срединная поверхность головы неровные, продольно морщинистая; тело в прямых, тупых, толстых и умеренно коротких щетинках. Окраска тела двухцветная: голова чёрно-коричневая, мезосома, петиоль, постпетиоль, ноги и усики коричневые, брюшко золотисто-жёлтое. Длина головы (HL) 0,77-0,82 мм; ширина головы (HW) 0,60-0,66 мм; головной индекс (CI) 78-80; длина скапуса (SL) 0,53-0,62 мм; индекс скапуса (SI) 80-103. Брюшко гладкое и блестящее. Усики 12-члениковые с булавой из 3 сегментов. Жвалы с 5 зубцами. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито. Мелкие почвенные муравьи, похожие на представителей рода .

Систематика 
Вид включён в состав группы angulatus species-group (Formicoxenini, или Crematogastrini). Близок к видам ,  и . Ранее представители рода рассматривались в составе рода . Вид был впервые описан в 2020 году саудовским энтомологом М. Шарафом (Mostafa Sharaf; Department of Plant Protection, College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University, Riyadh, Саудовская Аравия) из Омана. Видовое название дано в честь энтомолога Микеле Эспозито (Michele Esposito, California Academy of Sciences, Сан Франциско, США).

Примечания

Литература 
 Bolton B. (1982). Afrotropical species of the myrmecine ant genera Cardiocondyla, Leptothorax, Melissotarsus, Messor and Cataulacus (Formicidae). — Bulletin of the British Museum (Natural History). Entomology, 46: 307—370 (page 319, Nesomyrmex как младший синоним Leptothorax)
 Sharaf M.R., Fisher B.L., Al Dhafer H.M., Polaszek A., Aldawood A.S. 2018. Additions to the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Oman: an updated list, new records and a description of two new species. Asian Myrmecology 10:1—38

Nesomyrmex
Насекомые Азии
Животные, описанные в 2020 году
Эндемики Западной Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей